Новоямское — название населённых пунктов в России:

 Новоямское — село в Севском районе Брянской области.
 Новоямское — село в Сосновском районе Тамбовской области.

См. также 
 Новоямское сельское поселение